Liebesbankweg bedeutet:

 Liebesbankweg (Harz), einen Wanderweg im Harz
 Liebesbankweg (Solling), einen Wanderweg am Solling